Камил (Kamil, Camillus, Camillo; на гръцки: γαμήλιος, gamelios; арабски: Kâmil) e мъжко име.
Произлиза от латинското име (когномен) Camillus. Разпространено е като славянско име в Полша, Чехия, Словакия и в Турция и арабските страни.
Женската форма е Камила.

Известни с това име:
 Абу Камил (850-930), арабски математик
 Камил Бедна̀рж (1912-1972), чешки поет
 Камил, метеорит, паднал в Египет на планината Djebel Kamil и образувал кратер

Вижте също 
 Марк Фурий Камил, римляни с когномен Камил от фамилията Фурии

Мъжки имена